Такмичње у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 10. до 24. августа, на Престоничком затвореном стадиону и у Хали Пекиншког института технологије.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале.

Квалификације

Земље учеснице 
Следеће репрезентације су избориле право учешћа на овом такмичењу:

Освајачи медаља

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице 

четвртфинале

полуфинале

за треће место

финале

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Клејтон Стенли

 Најбољи поентер
  Клејтон Стенли

 Најбољи нападач
  Себастијан Швидерски

 Најбољи блокер
  Густаво Ендрес

 Најбољи сервер
  Клејтон Стенли

 Најбољи играч у пољу
  Алексеј Вербов

 Најбољи техничар
  Павел Загумни

 Најбољи примач
  Михал Вињарски

 Најбољи либеро
  Мирко Корсано

Спољашње везе 
 Сајт Светске одбојкашке федерација

Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2008.